Милан — Виньола () — шоссейная однодневная велогонка, с 1952 по 1996 год проводившаяся в Италии по маршруту Милан — Виньола. В 1997 году соревнование заменила новая велогонка «Гран-при Бруно Бегелли».

В 1974 году однодневка проходила как чемпионат Италии в групповой гонке.

Призёры 

В 1976 году третье место занял итальянец Даниэле Тинкелла, но позднее его результат был аннулирован из-за применения допинга. Перераспределение мест не производилось.

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Ссылки 
 
 
 
 
 Милан — Виньола на Memoire-du-cyclisme

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1952 года
Спортивные соревнования в Ломбардии
Спортивные соревнования в Эмилии-Романье
Исчезли в 1996 году